Trelleborg kan syfta på:

 Trelleborg AB – ett industriföretag
 3830 Trelleborg – en asteroid

Borgar
 Trelleborgar – ringformade borgar från vikingatiden
 Trelleborg (Slagelse) – en trelleborg utanför Slagelse, Danmark
 Vikingaborgen i Trelleborg, som gett upphov till stadens namn

Geografi
 Trelleborg – tätort och centralort i Trelleborgs kommun
 Trelleborgs socken – socken i Skåne i Skytts härad
 Trelleborgs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län
 Trelleborgs stad – en tidigare stad –1619 och 1867–1970
 Trelleborg (friköping) – en tidigare friköping 1844–1862
 Trelleborg (municipalköping) – en tidigare municipalköping (1863??–1867??)
 Trelleborgs kommun – en kommun i landskapet  Skåne i Skåne län 1971–
 Trelleborgs landsförsamling – en tidigare församling i Lunds stift –1908
 Trelleborgs församling – en församling (stadsförsamling) i Lunds stift 1867–
 Trelleborgs distrikt – ett distrikt i Trelleborgs kommun och Skåne län 2016–
 Trelleborgs hamn – en hamn

Se även
 M/S Trelleborg – flera fartyg
 Teleborg